Vernet kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Vernet, Haute-Garonne, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Vernet-la-Varenne, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Vernet-les-Bains, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien,